The Greatest Hits Live from Wembley Arena  (Chemistry Tour) — второй концертный тур, DVD, группы Girls Aloud, проведенный в поддержку третьего студийного альбома — Chemistry. На DVD-диске с концертом также представлены видеоклипы коллектива на песни Biology, See The Day и Whole Lotta History.

История 
Chemistry Tour охватывает меньше дат, чем первый тур девушек, What Will The Neighbours Say? Live, группа на сей раз не давала концертов в Ирландии, но само шоу получилось масштабнее первого. Всего девушки представили публике 18 номеров, среди которых помимо синглов и песен с нового альбома были кавер на песню Kaiser Chiefs «I Predict A Riot» и попурри из мюзиклов 80-х.

Список композиций 
 «Biology»
 «No Good Advice»
 «Waiting»
 «Love Machine» / «1 Thing»
 «Long Hot Summer»
 «Whole Lotta History»
 «Watch Me Go»
 «I Predict a Riot»
 «See The Day»
 «Sound of the Underground»
 Musical Medley: «Fame»/«What a Feeling»/«Footloose»
 «The Show»
 «Intro» / «Models»
 «Racy Lacey»
 «I'll Stand By You»
 «Biology» (Reprise)
 «Wild Horses»/«Wake Me Up»
 «Jump»

Даты концертов 

Видео Girls Aloud